

Cinema 
The Lighthouse Keeper – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Walturdaw
The Lighthouse Keeper – cortometraggio del 1911 diretto da Thomas H. Ince
The Lighthouse Keeper – cortometraggio del 1949 diretto da Lionel Trainor

Musica 
The Lighthouse Keeper – singolo di Sam Smith del 2020